Патрик Хёрнквист (; , Соллентуна, Швеция) — шведский хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Флорида Пантерз».

Статистика

Клубная

Международные соревнования 
Сезон    Команда             Турнир     И    Г    П    О   Шт
--------------------------------------------------------------
2005     Швеция U18           ЮЧМ       7    1    0    1    2
2007     Швеция U20           МЧМ       7    1    2    3    4
2007     Швеция                ЧМ       9    2    4    6    6
2008     Швеция                ЧМ       9    6    0    6   12
2010     Швеция                ОИ       4    1    0    1    4
2012     Швеция                ЧМ       3    0    0    0    4
2016     Швеция                КМ       4    0    2    2    0
--------------------------------------------------------------
        Всего за Швецию                29    8    6   14   26

Ссылки 

Хоккеисты Швеции
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные правые нападающие
Игроки ХК «Ред Айс»
Игроки ХК «Юргорден»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Обладатели Кубка Стэнли
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Задрафтованные ХК «Нэшвилл Предаторз»